Agricola kan avse:

 3212 Agricola, asteroid i huvudbältet
 Agricola (finsk adelsätt), introducerad gren av ätten Leijonmarck
 Agricola (bok), biografi över Gnaeus Julius Agricola skriven av Tacitus, De vita et moribus Iulii Agricolae
 Agricola (brädspel), brädspel från 2007
 Agricola (namn) – ett namn samt personer med namnet
 Agricola (släkte), släkte i familjen flugsnappare
 Agricola finska församling, församling i Lappträsk kommun i Finland
 Agricola svenska församling, församling i Lappträsk kommun i Finland

Se även 
 Leijonmarck, svensk adelsätt av finländskt ursprung